Elio Vittorini – scrittore italiano
Fabio Vittorini – critico letterario e docente universitario italiano
Marcello Vittorini – urbanista e ingegnere italiano